Occident (frz./engl. für Abendland oder Okzident (auch der Westen)) steht für:

 Abendland
 Occident (politische Bewegung), eine ehemalige französische rechtsextreme politische Gruppe
 Occident (Lokomotive)